Kerman (Californië), een plaats in de Verenigde Staten
Kerman (provincie), een provincie van Iran
Kerman (stad), een stad in Iran